Ширица
 Ширица — река в Волховском районе Ленинградской области России; приток Лынны.
 Ширица — малая река в Струго-Красненском районе Псковской области России; приток Псковы.

Примечания